Ilha Caviana kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha Caviana de Fora, ö, Pará, 
 Ilha Caviana de Dentro, ö, Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar